Martin Hašek ist der Name folgender Personen:
* Martin Hašek (Fußballspieler, 1969) (* 1969), tschechischer Fußballspieler und Trainer
 Martin Hašek (Fußballspieler, 1995) (* 1995), tschechischer Fußballspieler